Олег Константинович Попо́в (31 июля 1930, дер. Вырубово, Кунцевский район, Московская область, СССР — 2 ноября 2016, Ростов-на-Дону, Россия) — советский и российский артист цирка, эквилибрист, режиссёр, актёр; народный артист СССР (1969). Кавалер ордена Ленина (1980).

Биография 
Родился 31 июля 1930 года в деревне Вырубово (ныне входит в городское поселение Одинцово Одинцовского района Московской области). Позже семья переехала в деревню Обираловку, где в то время жили бабушка и дед Олега, а затем в Москву в район стадиона «Динамо». В 1941 году арестовали отца Олега, часового мастера, якобы после того, как вышли из строя часы, изготовленные для И. Сталина. Отец умер в заключении.

В 1943 году Олег поступил учеником слесаря на полиграфический комбинат «Правда».

В 1944 году, занимаясь в кружке акробатики московского Дворца спорта «Крылья Советов», познакомился со студентами циркового училища, побывал на их репетициях. В том же году поступил в Государственное училище циркового искусства, которое окончил в 1950 году по специальности «эксцентрик на проволоке».

Начал свою карьеру эквилибристом, выступая с номером «Эксцентрик на свободной проволоке» (режиссёр-педагог С. Морозов). В 1950 году дебютировал в качестве ковёрного клоуна в Саратовском цирке. Официально работать клоуном стал в 1951—1952 годах в Рижском цирке. Окончательно утвердился в этом амплуа в Молодёжном цирковом коллективе под руководством знаменитого клоуна Карандаша (1951—1953).

Создал артистический образ «Солнечного клоуна» — неунывающего паренька с копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих выступлениях использовал такие приёмы как эквилибристика, акробатика, жонглирование, пародирование цирковых номеров, но главное место в его выступлениях занимали антре, решённые средствами буффонады и эксцентрики. Среди лучших реприз — «Повар», «Свисток», «Луч», «Машина».

Участник многих телевизионных передач, в частности, принимал участие в детской телепередаче «Будильник». Часто снимался в кино, чаще всего камео, выступал в качестве режиссёра цирковых спектаклей.

Принимал участие в первых гастролях советского цирка в странах Западной Европы. Эти поездки принесли ему мировую славу.

Работал в Большом Московском государственном цирке у метро «Университет».

Жил в Москве на Молодёжной улице в доме № 3. Выражал сожаление в связи с потерей в 1990-х годах своих накоплений.

С 1991 года, сохранив российское гражданство («у меня русский паспорт, и гражданство я менять не собираюсь»), жил и работал в Эглофштайне, в Германии. Выступал в собственной цирковой программе под сценическим псевдонимом «Счастливый Ганс» ().

В июне 2015 года, впервые после 24 лет проживания в Германии, посетил Россию. 30 июня выступил на арене цирка в Сочи с двумя репризами в рамках Международной профессиональной цирковой премии «Мастер». В декабре 2015 года выступил в Санкт-Петербурге на открытии после реставрации Цирка Чинизелли.

Последние годы 
В 2016 году у него был запланирован гастрольный тур по России. С 24 сентября по 9 октября с аншлагом прошли его выступления в Саратове. Во время последних гастролей подарил цирку Саратова, где начал карьеру, одну из своих знаменитых кепок, которая была куплена им неподалёку от этого цирка в магазине «Головные уборы».

В конце октября приехал в Ростов-на-Дону, где планировал дать 15 представлений (позднее должны были пройти гастроли в Екатеринбурге и Самаре). . 

В 23:00 родные и близкие заметили, что Олег Попов сидит в странной позе. Срочно вызвали «скорую помощь», однако спасти Олега Константиновича не смогли. Он скончался на 87 году жизни от остановки сердца.

По решению жены и дочери был похоронен в городе Эглофштайне в Германии 4 ноября, при этом в соответствии с последней волей  артиста — в клоунском костюме.

Семья 

 Первая жена (с 1952 года) — Александра Ильинична Попова (урождённая Рыславская, 1932—1990), скрипачка в цирковом оркестре, затем артистка цирка, умерла от рака.
 Дочь — Ольга Олеговна Попова (род. 1953), цирковая танцовщица на проволоке, выступала вместе с отцом, однако, создав семью, оставила цирк, живёт недалеко от Франкфурта-на-Майне (Германия). Внук Евгений, внучка Вера и правнук Максимилиан.
 Вторая жена (с 1991 года) — немка Габриэла Леман (Gabriela Lehmann; род. 1962), артистка цирка. Познакомились в 1991 году в Амстердаме.

Фильмография 

  — Арена смелых — камео
  — Потерянная фотография — камео 1959 — Косолапый друг — Женя, молодой клоун 1960 — Новоселье Олега Попова (короткометражный) — камео  — Вечер в Москве (короткометражный) — камео  — Голубой огонёк-1964 (музыкальный фильм) — камео  — Последний жулик — камео 1966 — Рыцарь без доспехов — приятель  — Пополам (музыкальный фильм) — камео 1967 — Самая высокая (музыкальный фильм) — камео  — В гостях у московской милиции (музыкальный фильм) — камео 1968 — Полчаса на чудеса (киноальманах) — дядя Маляр  — Парад-алле (фильм-концерт) (реприза «Повар») — камео 1969 — Похищение — камео  — Представление начинается! (короткометражный)
 1970 — Приключения жёлтого чемоданчика — камео  — Тримпу в цирке (мультипликационный) — клоун  — Карнавал — главный клоун  — Весёлое сновидение, или Смех и слёзы — маг Универ 1976 — Мама — Медведь 1976 — Синяя птица — клоун  — Ералаш (выпуск № 16, сюжет «Царевна-Несмеяна») — камео  — Солнце в авоське (фильм-концерт) — камео  — Что такое «Ералаш»? (музыкальный фильм) («Песенка о гриме») — камео  — Посторонним вход разрешён — камео Звания и награды 

Государственные награды:
 Заслуженный артист РСФСР (30 ноября 1956)
 Народный артист РСФСР (15 октября 1958)
 Народный артист СССР (30 сентября 1969)
 Три ордена Трудового Красного Знамени (1967, 1976, 1986)
 Орден Ленина (14 февраля 1980 года) — за заслуги в развитии советского циркового искусства.
 Орден Дружбы (17 декабря 1994 года) — за заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народамиДругие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 Лауреат Международного фестиваля цирков в Варшаве (две золотые медали как клоуну на манеже и как эксцентрику, выступающему на свободной проволоке, 1957)
 Специальный приз — «Белый слон» (Бельгия, как лучшему цирковому артисту года)
 Почётный приз «Золотой клоун» () Международного циркового фестиваля в Монте-Карло (1981)
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (5 августа 2005 года) — за многолетний и плодотворный труд, большой личный вклад в развитие отечественного циркового искусства и в связи с 75-летием со дня рождения.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (30 июля 2010 года) — за заслуги в развитии циркового искусства и многолетнюю творческую деятельность Премия «Легенда цирка» в рамках Международной профессиональной цирковой премии «Мастер»(Сочи, 2015)

 Память 

 Имя клоуна носит цирк в Самаре.
 Олегу Попову установлен памятник возле Ростовского цирка.

Творчеству и памяти циркового артиста посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 1966 — «В городе клоун. Олег Попов в Ленинграде», из документального цикла «Великие клоуны», реж. Л. Дербышева. Студия ЦСДФ (РЦСДФ). При участии «Совэкспортфильм».
 1967 — «День цирка на ВДНХ».
 2003 — «Клоуны — Короли смеха. Олег Попов» — Кинофабрика Д. Харитонова, реж. В. Голювинов.
  
 2013 — «„Смешная жизнь“ Олега Попова» — Кинокомпания «Студия „Пассажир“», реж. А. Анненский.
 2014 — «Олег Попов. „Легенды цирка“» («Звезда»).
 2015 — «Олег Попов. „Я жив!“» («Первый канал»).
 2018 — «Олег Попов. „Последний день“» («Звезда»).
 2020 — «Олег Попов. „Каждый новый день нужно дарить больше счастья!“» («Мир»).

 Интервью и статьи 
 Интервью газете «Русская Германия»
 Н. Тищенко, В. Ясногородский. Солнечный клоун не хочет возвращаться  // Невское время. 10.02.2006.
 
 За что Олег Попов сидел на скамье подсудимых 
 Как Олег Попов любил двух женщин 
 
 Олег Попов. Клоун в изгнании (спецвыпуск программы Андрея Малахова «Пусть говорят» от 27 декабря 2011 года) 
 Интервью газете «Московский комсомолец» от 26 февраля 2015 года
 Клоун Олег Попов: «Какой же я предатель?!» 
 
 
 
 
 Интервью с вдовой Олега Поповой Габриэлой

 Примечания 

 Литература 
 Мир цирка. Т. 1. Клоуны. С. 388—397
 Ангарский В. М., Викторов А. В. Олег Попов. — М.: Искусство, 1964. — 176 с.
 Росин, Александр. Клоун без грима. Глава четвёртая Олег Попов  // Библиотека журнала «Флорида», 2012.
 Раззаков Ф. И. Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие… — М.: Эксмо, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-699-53770-9

 Oleg Popow: Ma vie de Clown. Stock, 1968
 Oleg Popow: Russian Clown. Macdonald, 1970 (ISBN 978-0-356-02940-5)
 H.-J. Pietrula: Manege frei: 1998; Hommage an Oleg Popov. Ruck, 1997
 Oleg Popow / Melle van der Velde: Popov — Mijn Leven Als Clown. Lannoo Uitgeverij, 2006 (ISBN 978-9-02096-521-6)
 Alex Kats: Sonnenclown Iwanuschka: Oleg-Popov-Karikaturen''. Engelsdorfer Verlag, 2014 (ISBN 978-3-95744-333-5

Ссылки 
 Олег Попов на сайте ya-kloun.ru 
 Сегодня вечером. Олег Попов. Выпуск от 04.07.2015 
 

Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии
Персоналии:Большой Московский государственный цирк
Умершие от остановки сердца
Похороненные в Баварии